Schloss Grub ist der Name folgender Bauwerke:

 Schloss Grub (Obertraun)
 Schloss Grub (Kirchberg ob der Donau)
 Schloss Grub (Köflach)
 Schloss Grub (Grafenwöhr)

Siehe auch:
 Burg Grub, Schloss Grube
 Sitz Grub, Schloss in Pfarrkirchen, Bayern